Мисс Вселенная 1994 () — 43-й ежегодный конкурс красоты, проводился 20 мая 1994 года в Philippine International Convention Center, Манила, Филиппины. За победу на нём соревновалось 77 претенденток. Победительницей стала представительница Индии, 18-летняя Сушмита Сен.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

 Победительница
 1-я Вице-мисс
 2-я Вице-мисс
 Топ-6 Финалисток
 Топ-10 Полуфиналисток
(#) Ранг в каждом туре конкурса

(*) Самый результативный балл в истории Мисс Вселенная

Специальные награды

Топ

Топ-10 
Индия
Венесуэла
Греция
Швейцария
США
Италия
Швеция
Словакия
Филиппины
Колумбия

Топ-6 
Колумбия
Словакия
Филиппины
Индия
Венесуэла
США

Топ-3 
Венесуэла
Индия
Колумбия

Судьи 
Карлос Артуро Запата – Модельер
Флоренс ЛаРу –  Актриса, певица и обладательница Грэмми
Ричард Далтон – парикмахер
Бела Кво — актриса обладательница Грэмми
Эмилио Т. Яп – Китайско-филиппинский магнат
Стефани Бичем — Английская актриса телевидения, радио, кино и театра
Йонас МакКорд – Американский писатель и режиссёр
Мона Грудт – Мисс Вселенная 1990

Конкурс

Территория участия

Открывающий номер

Парад наций

Споры

Участницы 

 — Solange Magnano †
 — Alexandra Ochoa
 — Michelle van Eimeren
 — Meka Knowles
 — Christelle Roelandts
 — Cecilia O'Connor-d'Arlach
 — Valeria Melo Peris
 — Delia Jon Baptiste
 — Nevena Marinova
 — Susanne Rothfos
 — Audrey Elizabeth Ebanks
 — Constanza Barbieri
 — Carolina Gómez Correa
 — Leilani Brown
 — Yasmin Camacho
 — Jasmin Clifton
 — Maria Vasiliou
 — Gitte Andersen
 — Vielka Valenzuela
 — Mafalda Arboleda
 — Ghada El-Salem
 — Claudia Méndez
 — Eva-Maria Laan
 — Henna Merilainen
 — Valerie Claisse
 — Tanja Wild
 — Michaela Pyke
 — Rea Toutounzi
 — Christina Perez
 — Katya Schoenstedt
 — Jem Haylock
 — Mok Hoi-Yan
 — Szilvia Forian
 — Svala Björk Arnardóttir
 — Sushmita Sen
 — Pamela Flood
 — Ravit Yarkoni
 — Arianna David
 — Angelie Martin

 — Chiaki Kawahito
 — Goong Sun-young
 — Sandy Wagner
 — Liza Koh
 — Viveka Babajee †
 — Fabiola Pérez Rovirosa
 — Barbara Kahatjipara
 — Irene van der Laar
 — Nicola Brighty
 — Suzan Hart
 — Elizabeth Tomokane
 — Caroline Saetre
 — María Sofía Velásquez
 — Liliana González
 — Karina Calmet
 — Charlene Mae Bonnin Gonzales
 — Joanna Brykczynska
 — Monica Pereira
 — Brenda Robles
 — Joanne Wu
 — Paola Camilleri
 — Mihaela Ciolacu
 — Inna Zobova
 — Paulyn Sun
 — Silvia Lakatošová
 — Raquel Rodríguez
 — Nushara Pramali
 — Nicola Smith
 — Domenique Forsberg
 — Patricia Fassler
 — Areeya Chumsai
 — Lorca Gatcliffe
 — Banu Usluer
 — Eulease Walkin
 — Leonora Dibueno
 — Lu Parker
 — Minorka Mercado
 — Yvette D'Almeida-Chakras

Примечание

Предварительные оценки 

 Победительница
 1-я Вице-мисс
 2-я Вице-мисс
 Топ-6 Финалисток
 Топ-10 Полуфиналисток

Примечание

Отказались 
  — Bianca Engel
  — Lenka Belickova
  — Lara Badawi
 — Karen Celebertti
  — Jessalyn Pearsall

Дебют 
 Россия и Зимбабве участвовали в конкурсе красоты впервые. Россия участвовала в составе СССР и от состава "СНГ".
 Словакия участвовала впервые на Мисс Вселенной, после отделения от Чешской Республики, бывшая Чехословакия. Чешская Республика не принимала участия в Мисс Вселенной 1994.

Вернулись 
 Острова Кука, Египет и Тайвань (Республика Китай).

Участие в других конкурсах красоты 
Мисс Мира
 1992: Уругвай
 1993: Каймановы острова, Ирландия, Маврикий, Намибия, Новая Зеландия и Швейцария
 1994: Нигерия, Шри-Ланка и Тайвань.

Мисс Интернешнл
 1993: Бельгия (полуфиналистка) и Пуэрто-Рико
 1994: Аруба (1-я Вице Мисс) и Люксембург

Международное вещание 
Список стран, где транслировался конкурс красоты с указанием телеканалов:

: RTV21
: Seven Network
: TW1
: América 2
: ZNS-TV
: ZBM-TV
: Star!
: Unitel
: БНТ 1
: CBC Television
: CCTV-1
: Canal A
: Teletica
: Cyprus Broadcasting Corporation
: Star! Scandinavia и Showtime Scandinavia
: Color Vision
: Ecuavisa
: MBC3
: TCS
: Star! Scandinavia и Viasat Baltics
: MTV3, Star! Scandinavia и NonStop Television
: Paris Première
: Das Vierte 
: ANT1
: Canal 11
: TVB Pearl
: m1
: Star! Scandinavia и NonStop Television
: DD National
: RCTI 
: RTE One
: Второй канал
: Stream
: Ination TV

: ABC
: KBS1
: Star! и Viasat Baltics
: LBC и MBC3
: TV1
: TVM
: Televisa
: TV Myanmar
: tar!
: Televicentro
: TV2
: Telemetro
: ATV
 (host country): ABS-CBN
: TVP2
: RTP1
: WAPA-TV
: TVR1
: Television Corporation of Singapore
: TVE1
: RTS
: Star! Scandinavia и Showtime Scandinavia
: SF 1
: Chinese Television System
 : Channel 7 
: NTV
: MBC3
: BBC One
: Первый национальный канал
: Venevisión
: VTV1

Примечание

См. также 
 Мисс Мира 1994
 Мисс Интернешнл 1994

Ссылки 
Мисс Вселенная 1994
Beauty pageants Worldwide 
Jimmy's Pageant Page

Мисс Вселенная
1994 год на Филиппинах
События 20 мая
Май 1994 года